Hitchwiki est « un projet collaboratif pour la création d'un guide libre et gratuit pour les autostoppeurs ».  Le projet fut fondé le , et ensuite transféré sur Wikia. En  il fut de nouveau transféré, sur hitchwiki.org et rebaptisé Hitchwiki.

En  le projet contient plus de 3000 articles dans la version anglaise et plus de 270 en français. D'après le journal anglais The Guardian, Hitchwiki accompagne un retour de l'autostop par l'internet .

Références

Liens externes 
  Hitchwiki
  Hitchwiki

Projet utilisant MediaWiki
Voyage
Culture libre